Argument může znamenat:
 argument v diskusi, ve sporu a v právu: důkaz, důvod, doklad
 argument (gramatika)

matematika
 argument funkce, nezávisle proměnná
 v informatice vstupní parametr funkce nebo podprogramu
 název hyperbolometrické funkce:
 argument hyperbolického sinu
 argument hyperbolického kosinu
 argument hyperbolického tangens
 argument hyperbolického kotangens
 argument (komplexní analýza) – úhel obrazu komplexního čísla v komplexní rovině

Související články 
argumentace